A női Eredivisie Hollandia női labdarúgó bajnoksága. 2007-ben alapították meg, majd 5 szezont követően egybeolvasztották a belga bajnoksággal, de 2015-ben különvált a két nemzeti bajnokság.

Jelenlegi csapatok (2019/20)

Az Eredivisie bajnokai 

 A Belga-Holland bajnokság legjobb holland együttese érdemelte ki a nemzeti bajnoki címet

Gólkirálynők

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap
 Soccerway profil

Női labdarúgó-bajnokságok
Labdarugobajnoksag 1